

Жанасу — село, Алтинсаринський район, Костанайська область
 Жанасу — село, район імені Габіта Мусрепова, Північно-Казахстанська область
 Жанасу — село, район Шал-акина, Північно-Казахстанська область